Зубо́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Зубович, Дмитрий Дмитриевич (1909—1976) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Зубович, Егор Вячеславович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Зубович, Елена Михайловна (род. 1957) — актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации.
 Зубович, Иван Герасимович (1901—1956) — советский государственный деятель, министр промышленности средств связи СССР (1946—1947).
 Зубович, Константин Михайлович (1901—1944) — Герой Советского Союза.
 Зубович, Людмила Николаевна (род. 1948) — глава города Барнаула с 2010 года, спикер Барнаульской городской думы в 2008—2010 годах.

См. также 
 Зубов

Примечания